Фредерік — власна назва.

Персоналії

Ім'я 
Фредерік () — скандинавське ім'я. Похідне від германського Фрідріх.
 Фредерік I (король Данії)
 Фредерік I Гессенський
 Фредерік Кетервуд

Фредерік I 
 Фредерік I (король Данії)
 Фредерік I (король Швеції)